Владимир Тизенгаузен:
 Тизенгаузен, Владимир Густавович (1825—1902) — историк-востоковед, нумизмат и археолог, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.
 граф Тизенгаузен, Владимир Фёдорович (1844—1919) — русский государственный деятель, тайный советник.